Hermann Meinhard Poppen ist der Name folgender Personen:

* Hermann Meinhard Poppen (Drucker) (1796–1881), deutscher Buchdrucker und Verleger
 Hermann Meinhard Poppen (Musiker) (1885–1956), deutscher Kirchenmusiker und Dirigent